Andre Owens peut désigner :
 Andre Owens (1971-), un ancien joueur de basket-ball américain naturalisé français ;
 Andre Owens (1980-), un joueur de basket-ball américain.